Seppänen ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Seppänen (* 2003), finnischer Automobilrennfahrer
 Esko Seppänen (* 1946), finnischer Politiker und MdEP für Finnland
 Iiro Seppänen (* 1975), finnischer Extremsportler, Basejumper, Schauspieler, Produzent, Regisseur
 Niklas Seppänen (* 1993), finnischer Volleyballspieler
 Raimo Seppänen (* 1950), finnischer Biathlet
 Tuomas Seppänen, finnischer Hammerwerfer
 Unto Seppänen (* 1904–1955), finnischer Schriftsteller und Journalist